Gutiérrez bezeichnet:

 Gutiérrez, Familienname
 Gutiérrez (Caraparí), Ortschaft im Landkreis Caraparí, Bolivien
 Gutiérrez (Cordillera), Ortschaft in der Provinz Cordillera, Bolivien
 Municipio Gutiérrez, Landkreis in der Provinz Gran Chaco, Bolivien
 Gutiérrez-Riff, Felsenriff am nördlichen Ausläufer der Antarktischen Halbinsel
 Punta Gutiérrez, Antarktika
 Tuxtla Gutiérrez, Stadt in Mexiko

Siehe auch:
 Guterres